Ording bezeichnet:
 einen Ortsteil der Gemeinde Sankt Peter-Ording

 Peter Ording (* 1976), deutscher Ruderer
 Philip Ording (* 20. Jhd.), US-amerikanischer Mathematiker und Autor